

Geografia
 Ghiacciaio Griffiths – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide
 Griffiths Island – isola nella foce del fiume Moyne, stato di Victoria, Australia

Persone
 Barri Griffiths, noto con il ring name di Mason Ryan (1982) – wrestler gallese
 Carl Griffiths (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 Cecil Griffiths (1901-1973) – velocista britannico, specializzato nei 400 metri piani
 Charles Griffiths (...–...) – allenatore di calcio e calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Charlie Griffiths (1975) – chitarrista britannico
 Clive Malcolm Griffiths, conosciuto semplicemente come Clive (1953) – conduttore radiofonico e televisivo inglese
 David Griffiths (1939) – artista gallese
 Elly Griffiths, pseudonimo di Domenica de Rosa (1963) – scrittrice britannica
 Gareth Griffiths (1970) – ex calciatore inglese
 Gareth Griffiths (1988) – rugbista a 15 anglo-spagnolo
 Georges Henri Griffiths (1990-2017) – calciatore ivoriano, di ruolo attaccante
 Helen Lindes Griffiths (1981) – modella spagnola, Miss Spagna nel 2000
 Jane Griffiths (1970) – poetessa britannica
 Jemma Griffiths, meglio nota come Jem (1975) – cantautrice britannica
 Joel Griffiths (1979) – ex calciatore australiano, di ruolo attaccante
 Kate Bosse-Griffiths (1910-1998) – egittologa e scrittrice tedesca naturalizzata britannica
 Leigh Griffiths (1990) – calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Lucy Griffiths (1919-1982) – attrice britannica
 Lucy Griffiths (1986) – attrice britannica
 Martha Griffiths (1912-2003) – politica, avvocato e magistrato statunitense
 Michelle Brogan-Griffiths, nata Michelle Brogan (1973) – ex cestista australiana
 Peter Griffiths (1957) – ex calciatore inglese
 Phillip Griffiths (1938) – matematico statunitense
 Philip Jones Griffiths (1936-2008) – fotoreporter gallese
 Rhys Griffiths (1980) – calciatore gallese, di ruolo attaccante
 Rachel Griffiths (1968) – attrice australiana
 Rhys Griffiths (1980) – calciatore gallese, di ruolo attaccante 
 Richard Griffiths (1947-2013) – attore britannico
 Roger Ashton-Griffiths (1957) – attore, sceneggiatore e regista inglese
 Rostyn Griffiths (1988) – calciatore australiano, di ruolo centrocampista
 Ryan Griffiths (1978) – chitarrista australiano, componente del gruppo The Vines
 Sam Griffiths (1972) – cavaliere australiano
 Terry Griffiths (1947) – giocatore di snooker gallese
 Tom Griffiths (1906-1981) – calciatore gallese, di ruolo difensore
 Trevor Griffiths (1935) – drammaturgo britannico
 Winston Griffiths (1978-2011) – calciatore giamaicano, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
Isola Griffith o Griffiths
Griffith